Jakub Gräf (ur. 11 września 1991 w Libercu) – czeski biegacz narciarski, zawodnik klubu Dukla Liberec.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Jakub Gräf pojawił się 6 grudnia 2008 roku, podczas zawodów FIS Race w niemieckiej miejscowości Oberwiesenthal, gdzie zajął 52. miejsce w sprincie techniką dowolną.

W Pucharze Świata zadebiutował 11 stycznia 2014 roku w Novym Měscie, gdzie uplasował się na 77. pozycji w sprincie stylem dowolnym. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył. Najlepszym jak do tej pory miejscem w Pucharze Świata było 39. miejsce 19 stycznia 2014 w Szklarskiej Porębie.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Uniwersjada

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Gräf nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 

Czescy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Libercu
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017